

События 
 Консулы Имп. Цезарь Марк Аврелий Коммод Антонин А. и Луций Антистий Бурр.
 Смерть Таншикая. Ему наследовал сын Холян. Половина орды отказалась ему повиноваться.

Родились 
 Чжугэ Лян, китайский полководец.
 Сянь-ди (Хань), тринадцатый и последний император китайской империи Восточная Хань.
 Сунь Цюань, первый правитель царства У эпохи Троецарствия в Китае.

Скончались 
 Таншихай (141—181) — сянбийский завоеватель, старейшина с 155 года.
 Цао Цзе (евнух), дворцовый евнух при ханьских императорах Шунь-ди.

См. также